Colle San Giacomo ima više značenja:
 Colle San Giacomo, Chieti
 Colle San Giacomo, L'Aquila